Az Allsvenskan 1946-47-es szezonja volt a bajnokság huszonharmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag